Locust Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Locust Creek (Arkansas), Fluss im Greene County, Bundesstaat Arkansas  
 Locust Creek (Illinois), Fluss im Christian County, Bundesstaat Illinois  
 Locust Creek (Kentucky), Fluss im Fleming County, Bundesstaat Kentucky  
 Locust Creek (Utah), Fluss im Iron County, Bundesstaat Utah  
 Locust Creek (White River), in Vermont